Brigida Fava Ghisilieri – politica italiana
 Paolo Patrizio Fava Ghisilieri – arcivescovo cattolico italiano
 Pietro Ercole Fava Ghisilieri – pittore italiano